

Szignál 
 Szignál, rádióban, tévében egy állandó műsorszám bevezető zenéje
 Szignál, a számítástechnikában a folyamatközi kommunikáció egyik formája, amit a POSIX-szabványú operációs rendszerek alkalmaznak
 Szignál, a biokémiában a  a szervezeten kívülről vagy annak más részeiből érkező, válaszreakciót kiváltó fizikai (pl. fény) vagy kémiai (pl. hormonális) változás
 Szignál, bolgár rockzenekar

Signal, Signals 

 Signal, fogkrémmárka
 Signal, német propagandamagazin 1940 és 1945 között
 Signal, Cynthia DeFelice 2009-es regénye
 SIGNAL, programozási nyelv
 Signal, a Casiopea 2005-ös albuma
 Signal, KAT-TUN 2006-os dala
 Signal, 2016-os dél-koreai televíziós sorozat
 Signals, Mal Waldron 1971-es albuma
 Signals, a kanadai Rush együttes 1982-es stúdióalbuma
 Signal Iduna Park, labdarúgó-stadion a németországi Dortmundban